Аппій Клавдій () — преномен і номен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Клавдіїв:
 Аппій Клавдій Сабін Інрегіллен () — консул 495 року до н. е.
 Аппій Клавдій Красс Інрегіллен Сабін () — консул 471 року до н. е.
 Аппій Клавдій Красс Сабін Інрегіллен () — консул 451 року до н. е.
 Аппій Клавдій Красс Інрегіллен () — військовий трибун з консульською владою 403 року до н. е.
 Аппій Клавдій Русс () — консул 368 року до н. е.
 Аппій Клавдій Красс Інрегілленс () — консул 349 року до н. е.
 Аппій Клавдій Цек () — консул 307 і 296 років до н. е.
 Аппій Клавдій Кавдекс () — консул 264 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр () — консул 212 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — консул 185 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — консул 143 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — військовий трибун 87 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — консул 79 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — консул 54 року до н. е.
 Аппій Клавдій Пульхр — політичний діяч часів пізньої Римської республіки
 Аппій Клавдій Пульхр — консул 38 року до н. е.

Див. також 
 Клавдії